Mogore-Tlałka ist der Ehename zweier polnischer Skirennläuferinnen, die als Zwillingsschwestern (* 1963) ein französisches Zwillingspaar heirateten:
 Dorota Mogore-Tlałka
 Małgorzata Mogore-Tlałka